Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1980 – trzecie mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1981. Odbył się w dniach 2–9 lutego 1980 roku na Wyspach Owczych.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1980
1980 w piłce ręcznej
Piłka ręczna na Wyspach Owczych
1980 na Wyspach Owczych